Dahinden est un patronyme porté notamment par :

 Justus Dahinden (1925-2020), architecte, professeur et auteur suisse notable au sujet d'architecture ;
 Martin Dahinden (1955-), haut fonctionnaire et diplomate suisse.